

Введение 
Список субъектов Российской Федерации отсортирован по показателю средней людности сельских населённых пунктов по данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года.

Средняя людность сельских населённых пунктов рассчитана исходя из деления численности сельского населения (региона или страны) на количество сельских населённых пунктов (чел./снп) в соответствующем регионе или стране.

Наибольшей людностью отличаются сёла в регионах Северо-Кавказского федерального округа, где в среднем в одном селе, ауле живут более чем по 2000 жителей (Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и другие), а также ряд других южных и восточных субъектов РФ (от регионов Южного федерального округа (особенно станицы Ставропольского и Краснодарского краёв — в среднем более чем 1500 и 1400 жителей соответственно, а самые крупные превышают несколько десятков тысяч жителей в каждом) до регионов юга Сибири (например, Тыва с более чем 1000 чел./снп) и Дальнего Востока (Камчатский край), но последние (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа Уральского ФО) имеют небольшое количество сельских населённых пунктов (и крайне небольшую плотность их размещения на больших территориях) ввиду условий Крайнего Севера.

Наименьшей людностью сельских населённых пунктов отличаются регионы Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Особенно на Северо-Западе выделяется Псковская область, где при небольшой численности сельского населения (174,6 тыс. чел., 1 октября 2021 года) и большом количестве сельских населённых пунктов (8355 деревень и сёл) средняя их людность составляет в среднем около 21 чел./снп. Схожие показатели характерны для соседних Тверской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Костромской, Смоленской и т.д.

Средняя людность сельских населённых пунктов по России в целом составляет примерно 242 чел./снп (1 октября 2021 года).

Основной причиной преобладания малых сельских населённых пунктов являются природные условия: в лесной зоне и в зоне деятельности ледников удобные для сельского хозяйства (а значит и для размещения населения) сравнительно небольшие участки чередуются с болотами, озерами, холмами, лесами. Поэтому в XII-XIV веках распространённым явлением на северо-западе современной России стала деревня, состоящая из 3-5 дворов. В результате сформировался мелкоселенный тип расселения и небольшая людность сельских населённых пунктов, многочисленно разбросанных по всей территории региона.

Список субъектов на 2021 год 
По данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года.

Список субъектов на 2010 год 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

2002—2010 
За период между переписями населения 2002 и 2010 годов количество сельских населённых пунктов сократилось с 155 289 до 153 125, количество безлюдных снп возросло с 13 086 до 19 439 (их доля — с 8,4 % до 12,7 % от общего числа снп), средняя людность сельских населённых пунктов по России сократилась с 250 до 245 чел./снп.

Примечания

Ссылки 
 Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. Памяти Вениамина Петровича СЕМЁНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО — ОГИ, Москва, 2001, 558 с. Часть Третья. ДЕРЕВНЯ: 3.2. ЭВОЛЮЦИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ В 1959—1989 ГОДАХ. pdf Демоскоп.
				

						

							
Списки субъектов Российской Федерации